Rusu ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Rusu (* 1983), rumänische Biathletin
 Alexandru Rusu (1884–1963), rumänischer Geistlicher
 Denis Rusu (* 1990), moldauischer Fußballtorhüter
 Emil Rusu (* 1946), rumänischer Radrennfahrer
 Horia Rusu (1952–2001), rumänischer Politiker
 Nicanor Rusu (1910–1990), russisch-rumänisch-moldauischer Romanist und Italianist
 Ștefan Rusu (* 1956), rumänischer Ringer
 Valeriu Rusu (1935–2008), rumänischer Romanist, Rumänist und Dialektologe